Gunung Mesir (Semidang Alas), een plaats in Indonesië
Gunung Mesir (Pasar Manna), een plaats in Indonesië